

Astronomia
 9473 Ghent – asteroide della fascia principale

Geografia
 
 Ghent – esonimo inglese di Gand
 
 Ghent – città della Contea di Carroll, Kentucky
 Ghent – città della Contea di Lyon, Minnesota
 Ghent – comune della Contea di Columbia, New York
 Ghent – CDP della Contea di Columbia, New York